Иван Кириллович Заболотный (1868—1912) — русский адвокат, член I Государственной думы от Подольской губернии.

Биография 

Православный, крестьянин села Чеботарёвка Ольгопольского уезда (ныне село Заболотное Крыжопольского района Винницкой области).

Окончил юридический факультет Киевского университета (1904). Во время учёбы волонтером участвовал в англо-бурской войне 1899—1902 годов на стороне буров.

Вернувшись в Россию, зарабатывал частными уроками. Состоял частным поверенным, затем — помощником присяжного поверенного в Житомире. Разработал собственный проект подводной лодки. В Киеве состоял под негласным надзором полиции из-за связи с партией социалистов-революционеров. Защищал интересы крестьян, высказывался за гражданское равноправие и развитие народного просвещения.

В 1906 году был избран в члены I Государственной думы от Подольской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил в Трудовую группу. Состоял членом аграрной комиссии. Подписал законопроект «О гражданском равенстве» и заявления об образовании Комиссии по незаконным действиям администрации и о необходимости образования местных аграрных комитетов.

Выступал об амнистии, ответном адресе, декларации Совета министров, по аграрному вопросу, о гражданском равенстве. Внес предложение о непосредственном предоставлении на утверждение императора законопроекта «Об отмене смертной казни», предлагал добавить в текст ответного адреса императору Николаю II просьбу о приостановке смертной казни.

Был арестован и лишен гражданских прав после роспуска думы.

Примечания

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 248.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. РОССПЭН. 2008.

Участники англо-бурских войн
Адвокаты по алфавиту

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Трудовая группа
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Адвокаты Российской империи
Украинская громада
Родившиеся в Крыжопольском районе